2K Games — розробник, дистриб'ютор, маркетолог і видавець відеоігор, дочірня студія Take-Two Interactive. Розташована в Новато, Каліфорнія, США.

Студія була заснована 25 січня 2005 року після купівлі компанією Take-Two Interactive компанії-розробника відеоігор Visual Concepts і її дочірньої компанії Kush Games у Sega за 24 млн дол США.

Компанія свого часу видавала багато всесвітньо відомих ігор, серед яких: Borderlands, Civilization V, Mafia II, NBA2K.

Ігри 
Список виданих компанією відеоігор:

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Take-Two Interactive
Розробники відеоігор США
Компанії-розробники програмного забезпечення, розміщені в агломерації Сан-Франциської затоки
Засновані у США 2005